Ива́н Степа́нович Ода́рченко (6 сентября 1926 года — 2 июля 2013 года) — гвардии рядовой Советской армии, участник Великой Отечественной войны. Прообраз памятника Воину-освободителю, который установлен в Берлине.

Биография 
Родился в селе Новоалександровка Акмолинской области Казахской ССР.

В 1931 году из-за голода семья Одарченко переехала в Магнитогорск, но через несколько лет вернулась на прежнее место жительства, восстанавливать хозяйство.

Отец Ивана — Степан Михайлович, погиб под Сталинградом осенью 1942 года, в следующем году на фронте погиб старший брат Пётр.

В шестнадцать лет Иван стал бригадиром в колхозе, помогал матери растить младших детей. В январе 1944 года Иван Одарченко был призван Атбасарским райвоенкоматом в РККА (по документам в армии с 10 декабря 1943 года). Вначале проходил службу в учебном полку в Аягузе, затем был отправлен в действующую армию.

В боях Великой Отечественной войны сражался в составе 114-й гвардейской стрелковой дивизии 9-й гвардейской армии. Участвовал в освобождении Венгрии, Австрии, Чехии, войну закончил под Прагой, за участие в форсировании реки Дунай был награждён медалью «За отвагу».

После победы продолжил службу в Вооружённых Силах (в Группе советских войск в Германии).

В августе 1947 года, в День физкультурника, на стадионе в берлинском районе Вайсензее проходили спортивные соревнования советских солдат, в них участвовал и рядовой Одарченко. Пробежав кросс, Иван Степанович стал наблюдать за ходом соревнований, и в это время к нему подошел скульптор Евгений Викторович Вучетич и пригласил пройти на трибуну. Вучетич сказал, что хочет лепить с него монумент воину-освободителю.

Позировал Одарченко около полугода. На левой руке сначала сидела немецкая девочка, затем — трёхлетняя Света Котикова, дочь коменданта Берлина Александра Котикова. На память Вучетич подарил Иван Степановичу свою фотографию с надписью: «Дорогому другу И. С. Одарченко в память о берлинском памятнике».

Также Одарченко позировал художнику Анатолию Горпенко, который создавал мозаичное панно внутри постамента памятника. На этом панно Одарченко изображён дважды — в качестве солдата с медалью «Золотая Звезда» и стальным шлемом в руках, а также в виде рабочего в синем комбинезоне со склоненной головой, держащего венок.

8 мая 1949 года мемориал был торжественно открыт. Несколько раз рядовой Одарченко охранял памятник, для которого позировал. В 1949 году уволен в запас, отправился домой в Казахстан, но перед этим заехал к сестре в Тамбов, чтобы помочь по хозяйству, где и остался жить.

Женился, работал токарем и фрезеровщиком на заводе «Автотрактородеталь», за трудовую доблесть был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Известность к Одарченко пришла в 1965 году, когда страна отмечала 20-летие победы в войне. Вместе с делегациями он совершил 7 поездок в ГДР, начал активно участвовать в общественной жизни.

Проработал на заводе около 37 лет, затем вышел на пенсию. Был членом партии «Единая Россия». Скончался 2 июля 2013 года в Тамбове, похоронен на Петропавловском кладбище.

Награды 
 орден Отечественной войны I степени (6 ноября 1985)
 орден Трудового Красного Знамени
 медали, в том числе:
 медаль «За отвагу» (24 мая 1945 года)

Память 

8 мая 2010 года в Парке победы Тамбова был открыт памятник Ветерану-победителю. В центре композиции — ветеран с девочкой на руках. Авторы памятника — Виктор Кулаев и Валерий Парамонов. Прообразом стал Иван Степанович Одарченко. Сам ветеран на открытии памятника сказал:

См. также 
 Скурлатов, Алексей Иванович
 Головцов, Василий Михайлович

Примечания 

Воздушные десантники Великой Отечественной войны
Токари
Члены «Единой России»